Contea di Feng – contea cinese della provincia di Shaanxi
Contea di Feng – contea cinese della provincia di Jiangsu